Gustaz (Gustac) – isolotto delle isole Incoronate, tra l'isola Incoronata e Peschiera, in Croazia
 Gustaz (Gustac) – isolotto delle isole Incoronate, a est di Laussa e a sud dell'isola Incoronata, in Croazia
 Gustaz (Gustac) – isolotto delle isole Incoronate, vicino alla costa nord-est di Zut, in Croazia